WWS steht für:

 Warenwirtschaftssystem, ein betriebswirtschaftliches IT-System
 Walker-Warburg-Syndrom, eine angeborene Muskelerkrankung
 Wielkopolska Wytwórnia Samolotów, ein polnisches Luftfahrtunternehmen der 20er Jahre
 World Women’s Snooker, Verband der weiblichen Snookerspieler
 Woodrow Wilson School, eine private US-amerikanische Schule
 WWS (Wojenno-wosduschnyje sily), russische Abkürzung der Übersetzung für Luftstreitkräfte,  siehe russische Luftstreitkräfte und Luftstreitkräfte der Sowjetunion

Abkürzung